

Гренада — місто, штат Міссісіпі
 Гренада — переписна місцевість, штат Каліфорнія